Abrial ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Abrial (* 1964), französischer Ringer
 Gaëtane Abrial (* 1988), französische Sängerin
 Jean-Marie Charles Abrial (1879–1962), französischer Admiral
 Georges Abrial (1898–1970), französischer Aerodynamiker und Förderer des Segelflugs 
 Jean-Raymond Abrial (* 1938), französischer Informatiker
 Stéphane Abrial (* 1954), französischer General